Freak of Nature е вторият студиен албум на американската певица Анастейша. Излиза 23 ноември 2001. От него излизат шест сингъла – Paid My Dues, One Day in Your Life, Boom, Why'd You Lie to Me, You'll Never Be Alone и Love Is a Crime.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Freak of Nature – 3:39
 Paid My Dues – 3:21
 Overdue Goodbye – 4:34
 You'll Never Be Alone – 4:21
 One Day in Your Life – 3:28
 How Come the World Won't Stop – 4:03
 Why'd You Lie to Me – 3:43
 Don'tcha Wanna – 3:43
 Secrets – 5:22
 Don't Stop (Doin' It) – 4:21
 I Dreamed You – 5:04
 Overdue Goodbye (музикално повторение) – 1:35

Японско издание 
 Boom – 3:19

Американско издание 
 Freak of Nature – 3:39
 Paid My Dues – 3:21
 Overdue Goodbye – 4:34
 You'll Never Be Alone (американска версия) – 4:39
 One Day in Your Life (американска версия) – 3:50
 How Come the World Won't Stop – 4:03
 I Thought I Told You That (с Faith Evans) – 3:35
 Why'd You Lie to Me – 3:43
 Don'tcha Wanna – 3:43
 Secrets – 5:22
 Don't Stop (Doin' It) (американска версия) – 4:27
 I Dreamed You – 5:04
 Overdue Goodbye (музикално повторение) – 1:35

Колекционерско издание 
 I Thought I Told You That (с Faith Evans) – 3:35
 Someday My Prince Will Come – 3:44
 Boom – 3:19
 Paid My Dues (The S-Man's Darkstar Mix) – 5:17
 One Day in Your Life (Hex Hector/Mac Quayle Club Mix) – 10:12
 Why'd You Lie to Me (Nu Soul DNB Mix) – 6:38
 Freak of Nature (на живо от Япония, 13 септември 2002) – 4:23
 Overdue Goodbye (на живо от Япония, 13 септември 2002) – 5:41

Албуми на Анастейша
Музикални албуми от 2001 година